Sandaig Bay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Sandaig Bay (vik i Storbritannien, lat 57,17, long -5,68), Skottland, Highland, 
 Sandaig Bay (vik i Storbritannien, lat 57,05, long -5,75), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar